

Pessoas
Carl Andreas Geyer
Dean Geyer
Enrique Bolaños Geyer
Frank Geyer
Maria Cecília Geyer

Localidades

Geyer (Saxônia)

Outros
4380 Geyer

Desambiguação